Denneberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Denneberg (Gemeinde St. Georgen), Ortsteil der Gemeinde St. Georgen an der Gusen
 Denneberg (Allgäuer Alpen) (1427 m), Berg bei Oberstaufen im Allgäu

Siehe auch:
 Dennenberg